Пара Роберт Линдстедт / Хория Текэу — победители турнира.

Сеянные 

  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Четвертьфинал)
  Махеш Бхупати /  Максим Мирный (Полуфинал)

<li>  Лукаш Кубот /  Оливер Марах (Первый раунд)
<li>  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковски (Первый раунд)

Ход турнира

Ссылки 
 Сетка турнира 

Pilot Pen Tennis 2010